Рафаэль Надаль в 4-й раз подряд выигрывает турнир.

Посев 
Первый восемь сеянных начинают турнир со 2 круга.

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Полуфинал, отказ)  Николай Давыденко (Полуфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Михаил Южный (Второй раунд, отказ)''

<li>  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)
<li>  Карлос Мойя (Первый раунд)
<li>  Хуан Монако (Второй раунд, отказ)
<li>  Томми Робредо (Третий раунд)
<li>  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
<li>  Энди Маррей (Третий раунд)
<li>  Иво Карлович (Второй раунд)
<li>  Филипп Кольшрайбер ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Masters Series Monte-Carlo 2008